Landplanarier (Geoplanidae) är en familj av plattmaskar. Geoplanidae ingår i ordningen planarier, klassen virvelmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Geoplanidae 64 arter. 

Den lever i raviner i fuktig löv- och blandskog, samt i trädgårdar och parker. Oftast hittas den under fuktiga grenar, under barkstycken, stenar eller bland fuktiga löv på marken. Lättast att hitta är den på senvåren, försommaren eller tidigt på hösten då luftfuktigheten är hög. Färgen är grå till svart, den blir upp till 30 mm lång och liknar en liten snigel, men saknar deras tentakler och andningshål. Ytan är glansig och den avsöndrar vitt slem. Landplanarien är upptagen på röda listan i kategori DD (kunskapsbrist). Arten är antagligen förbisedd då den är mycket känslig för torka och lätt går sönder om den hanteras de minsta oförsiktigt. Dessutom verkar det som att på de ställen den finns så hittar man sällan mer än enstaka exemplar. Den förekommer i Syd-, Väst- och Mellaneuropa, och även i Sverige. Den har hittats i bland annat Skåne, Blekinge, Västergötland och i Stockholmstrakten.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 

 Gislén, T. 1942. En nordlig utpost av en tropisk djurgrupp. Fauna och Flora 1942: 107-116.
 Gärdenfors, U. 2002. Rhynchodemus terrestris, landplanarie. Faktablad. Artdatabanken, SLU.

Noter

Externa länkar 

Planarier
Geoplanidae